Die WM Phoenix Open ist eines der auf der PGA Tour ausgetragenen Golfturniere, welches im Tournament Players Club (TPC) of Scottsdale Arizona im zeitigen Frühjahr ausgetragen wird. Das Turnier, ursprünglich als Arizona Open ins Leben gerufen, war die meiste Zeit als Phoenix Open bekannt.

Turniergeschichte 
Die Geschichte der Phoenix Open begann 1932 und schien 1935 bereits beendet zu sein. Die Wiedergeburt des Turniers begann 1939 mit der Idee des leidenschaftlichen Golfers, Bob Goldwater, Sr. welcher die Gesellschaft der Thunderbirds zur Ausrichtung dieses Events überreden konnte. Das Turnier wurde damals im Phoenix Country Club in Phoenix (Arizona) ausgetragen. Seit 1955 wechselte sich der Arizona Country Club (ebenfalls in Phoenix) jährlich in der Austragung mit dem Phoenix Country Club ab, bis das Turnier 1975 ausschließlich im Arizona Country Club ausgetragen wurde. 
1987 wurde das Turnier an seinen heutigen Austragungsort, den populären TPC of Scottsdale, einem Stadium Course, verlegt.
Gewöhnlich besuchen während der 4 Turniertage ungefähr 500.000 Zuschauer die Phoenix Open. Das populärste Loch für Zuschauer ist dabei die Bahn 16 mit einer klassischen "Amphitheater"-Kulisse. Schlechte Schläge werden an diesem einfachen Loch mit Booh-Rufen quittiert während gute Schläge mit frenetischem Jubel gefeiert werden. Der beliebteste Golfer ist dabei im Moment der ehemalige Absolvent der Arizona State University Phil Mickelson.

Turniersieger

Einzelnachweise

Weblinks 
 Eventseite auf der PGA Tour's Präsentation (englisch)
 Waste Management Phoenix Open - Internetdarstellung.

Golfturnier
Golf (Vereinigte Staaten)
Sportveranstaltung in Scottsdale